Superliga Srbije, sponzorskih naziva Meridian Superliga (2006. – 2008.), Jelen Superliga (2008. – 2015.), Linglong Tire SuperLiga (2019-2022) te Mozzart Bet SuperLiga (o. 2022-) je najviši nogometni razred u Srbiji. Sastoji se od 16 klubova. Nastala je iz Superlige Srbije i Crne Gore nakon raspada državne zajednice Srbije i Crne Gore.

Prve četiri momčadi u prvenstvima

Klubovi po uspješnosti 

 ''stanje sa sezonom 2019./20.

Tablični pregled klubova po sezonama 

 
 Napomene

Najbolji strijelci po sezonama

Unutarnje poveznice 
 Prva liga Srbije i Crne Gore 
 Prvenstvo Jugoslavije u nogometu 
 Prva liga Srbije
 Kup Srbije u nogometu

Vanjske poveznice 
 Službene stranice 
 int.soccerway.com, stranica lge
 rsssf.com, Yugoslavia/Serbia (and Montenegro) - List of Champions
 srbijasport.net, Super liga

Izvori 
 fsgzrenjanin.com, SISTEM TAKMIČENJA 2006.-2012., pristupljeno 21. siječnja 2018. 
 fsgzrenjanin.com, SISTEM TAKMIČENJA 2012.-2020., pristupljeno 21. siječnja 2018. 
 fsgzrenjanin.com, SALDO SRBIJA, pristupljeno 21. siječnja 2018. 

0 superliga
Prvoligaška nogometna natjecanja